Bocha basta puede referirse a:

 Nombre común de la planta Dorycnium pentaphyllum;
 Nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.